TVlocal.cat, Televisions Locals Catalanes de Proximitat, és un grup d'empreses privades de televisió local amb seu a Vic que agrupa els canals Canal Reus, EL 9 TV (Vic), Lleida TV, Olot TV, TV Girona i TV Manresa. L'any 2010 impulsà el projecte Cantó.cat dedicat a la promoció de la música en català i occità.

Referències

Enllaços externs 
 TVlocal.cat

Canals de televisió en català
Grups empresarials de Catalunya